14-й чемпионат Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) по волейболу среди женщин прошёл с 10 по 15 сентября 1995 года в Санто-Доминго (Доминиканская Республика) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 10-й раз в своей истории и в 6-й раз подряд выиграла сборная Кубы.

Команды-участницы 
Доминиканская Республика, Канада, Куба, Мексика, Пуэрто-Рико, США.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, после чего две сильнейшие в финале разыграли первенство.

Результаты

Предварительный этап  

 10 октября: США — Мексика 3:0 (15:4, 15:6, 15:2); …
 11 октября: США — Канада 3:2 (14:16, 15:8, 10:15, 15:4, 15:12); …
 12 октября: США — Доминиканская Республика 3:0 (15:4, 15:3, 15:9); …
 13 октября: США — Куба 3:0 (15:13, 15:12, 15:2); …
 14 октября: США — Пуэрто-Рико 3:0 (15:13, 15:3, 15:4); …

Финал 
15 октября
 Куба — США 3:1 (14:16, 15:8, 15:10, 15:6).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна по волейболу среди женщин
1995 год в волейболе